Лари́са Григо́рьевна Титаре́нко (, род. 11 марта 1953, Минск, Белорусская ССР) — белорусский социолог и философ. Кандидат философских наук (1978), доктор социологических наук (1993), профессор (1995). Специалист в области истории социологии, теории и методологии социологических исследований, а также социологии молодежи и общественного мнения. Автор первого в Беларуси учебного пособия по гендерной социологии. Профессор кафедры социологии Белорусского государственного университета (БГУ).

Биография 
В 1975 году окончила отделение философии Белорусского государственного университета. В 1978 году окончила аспирантуру и с этого времени работает в БГУ на постоянной основе. Под её научным руководством подготовлено 15 кандидатов наук. Занимается активной научно-педагогической деятельностью. Неоднократно приглашалась для преподавания социологии в различные вузы США. Стажировалась в Нидерландах и США. Автор работ по социологии молодёжи, культуры, общественного мнения, города, религии. Имеет один из самых высоких рейтингов цитирования среди белорусских обществоведов.

Научная деятельность 
Принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в Белоруссии и за её пределами по различным проблемам постсоветского развития, политической культуры, молодежи, женщин и др. Сокоординатор европейского проекта по изучению ценностей с 1999. Член редакционной коллегии журнала «Социология», член Международной социологической ассоциации (с 1982 года), Международного института социологии (с 1996), активный участник многих социологических конгрессов.

Титаренко. Л. Г. — автор более 150 научных работ на русском, белорусском, украинском, немецком, английском языках, в том числе 8 монографий, 4 учебных пособий и 2 словарей, изданных в России и Беларуси: «Прикладная социология. Словарь» (1991); «Социология молодежи» (1995 и 1996); «История социологии» (1997); «Оперативное социологическое исследование» (1997); «Социология» (1998, 2000, 2002); «Экономико-социологический словарь» (2002).

Стажировалась за границей: фулбрайтовский стипендиат (1996, 2016), исследователь в Нидерландском институте по социальным и гуманитарным наукам (1996), Международном центре Вудро Вильсона (1998—1999), Коллегиуме по продвинутым социальным исследованиям (Уппсала, 2006, Хельсинки, 2013), Коллегиуме Макса Вебера (2011). Преподавала социологию в США (1999—2000), Польше (2003), Финляндии (2012). Участник международных исследовательских проектов по европейским ценностям, социализации молодёжи, социологии города, качеству жизни, экологии, постсоветской трансформации, взаимосвязи бизнеса и городской власти.

Национальный координатор по связям белорусских ученых в области социальных и гуманитарных наук с западными учеными в рамках Седьмой рамочной программы «Горизонт 2020».

Член редколлегий многих научных белорусских и зарубежных журналов.

Библиография

Основные труды 
 Технологический детерминизм: теории, идеологические функции". Мн., 1981.
 Знание. Компьютер. Общество". Мн., 1992. (соавт. В. Героименко и А.A. Лазаревич).
 Технократические концепции в западной социологии". Мн., 1993.
 Values and Post-Soviet Youth. Problem of Transition. Milan, 1995 (в соавт.).
 Public Opinion in Belarus. Wash., DC, 1999.
 Global Trends in Women’s access and Leadership. Wash., DC, 2000.
 Democratic Citizenship in Comparative Perspective. San Diego, 2003. (в соавт.).
 «Гендерная социология.: Учебно-методический комплекс». Мн.: БГУ, 2002. — 150 с.
 «Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный аспект». Мн.: БГУ, 2004. — 205 с.
 "Национальная идентичность и социокультурные ценности населения в современном белорусском обществе. Мн., 2006.
 Demokratická kultura v České republice: Občanská kultura, éthos a vlastenectví ze srovnáacího pohledu Praha: Academia: 2007 (в соавт.).
 «Современная западная социология: хрестоматия» (соавт. — сост. Г. Н. Соколова). Мн., 2008.
 «Постсоветские столицы (науч.ред.) Минск. Вильнюс. Баку». Минск, 2009
 «Социология общественного мнения». Минск, 2011.
 «Социология общественного мнения: курс лекций». 2-е изд., дополн. Минск: Асар, 2013.
 «Социология: учебное пособие». Мн.: БГУ, 2013 (соавт.)
 «Динамика ценностно-нормативной системы и жизненные шансы: опыт постсоветской трансформации в Пограничье». Вильнюс: ЕГУ, 2014. — 366с (соавт.)
 «Зарубежная социология образования». Колл. моногр. /ред. А. М. Осипов. Великий Новгород: Минобра и науки РФ, Новгородский ГУ, 2014. — 352 с. (соавт.)
 «Социология. Учебное пособие». 2-е изд. Минск, Вышейшая школа, 2014—319 с. (соавт)
 «Западная социология. Современные парадигмы. Антология». Минск: Бел.навука, 2015. 580 с. (соавт. и сост.)
 After the Soviet Empire. Legacies and Pathways. Leiden: Brill, 2015—425 p. (со-ред. и соавт.)
 «Глобальная социология образования: Зарубежный опыт решения социальных проблем в сфере образования» / под ред. А. М. Осипова. Колл. моногр. Вел. Новгород: НовГУ, 2015. — 346c (соавт.).
 «Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ». Мн.: БГУ, 2015. — 138 с. (со-ред. и соавт.).
 «Знать, чтобы предвидеть. Социологические этюды» / под общ. ред. А. Н. Данилова. Коллективная монография. Мн.: БГУ, 2015. — 359с (соавт.).
 «Современная западная социология: реконструкция парадигм (пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05 „Социология“)». Минск: БГУ, 2015 215 с.
 The EU’s Eastern Neighborhood. Migration, Borders, and Regional Stability. Ed. By I.Liikanen, J.Scott, T.Sotkasiira. London — NY: Routledge, 2016-310pp. (соавтор.).
 «Современная социология образования: учебное пособие. НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2016. — соавтор
 Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, pod red. Ireny Borowik, Andrzeja Górnego i Wojciecha Świątkiewicza, Krakow, 2016. (соавтор.).
 Sociology in Russia: A Brief History, London — New York, 2017. (в соавторстве с Е. А. Здравомысловой).

Статьи 
С полным списком статей можно ознакомиться на сайте факультета философии и социальных наук.
 „Методические аспекты совершенствования преподавания социологии с учётом зарубежного опыта“ // „Социологические исследования“. 2000. № 8. С. 132—137.
 „Постсоветская трансформация демократии: западные и отечественные интерпретации“. // „Философия и социальные науки: научный журнал“. — 2008. — № 1. — С. 21-27.
 „Глобальные факторы риска и их влияние на динамику экологических ценностей населения Беларуси“. // „Социология“. — 2011 — № 2. — С. 85-91.
 Post-soviet Belarus: the transformation of national identity International Studies, 2011, Vol. 13, No. 1, 11-21, DOI: 10.2478/v10223-011-0002-4.
 „Интервью с профессором Питером Хедстромом“ // „Журнал социологии и социальной антропологии“. 2014. № 1. С.5-13
 в Белорусском государственном университете: этапы становления и развития». / Елсуков А. Н., Гуцаленко Л. А., Титаренко Л. Г., Украинец П. П. // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. — 2010. — N 1. — С. 3-6.
 концепции и подходы в немецкой социологии" // «Социология». 2011. № 4. С.39-49.
 «Модели постсоветской интеграции: Беларусь и Украина» // «Социологический альманах». Вып. 5. — Мн: Беларусская навука, 2014 — с. 52-62
 «Роль политических ценностей в процессе модернизации: опыт России, Беларуси и Польши» (в соавт.) // «Мир и политика». М. 2013. № 1. С. 51-60
 экологических ценностей населения Республики Беларусь // «Социология», 2012, № 3 — с. 111—122.
 Phenomenon of Minsk: The City Space and The Cultural Narrative, LIMES: Cultural Regionalistics, 2011, Vol. 4, No. 1, p. 21-35. ISSN 2029-0209.
 власти, бизнеса и общества: субъекты и посредники" // «Философия и социальные науки». 2015. № 2. C.52-57.
 труда молодёжи в белорусском обществе: потенциал инновационности и традиционности" // «Социологический альманах» № 7 2016.C.134-145
 «НТР и технократизм как проблемы научного исследования» // «Современный социум в мире глобальных перемен: к 85-летию академика Е. М. Бабосова». Мн.: Бел.навука, 2016. — 509 с. (с. 134—142)
 «Репрезентации западных парадигм в современной российской социологии» // «Российское социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке (К 100-летию Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского)». Матер. Межд. науч. конф. Отв. редактор: Ю. В. Асочаков. : «Скифия-принт», 2016. С 206—208.

Рецензии 
 Социология инноваций". // «Социология». — 2009. — N 4. — С. 120—123. (Рец. на кн.: Кучко Е. Е. «Социология инноваций». Мн.: «Право и экономика», 2009. 340 с.)
 «Кентавризм-специфическая особенность современности? (рецензия на кн. Тощенко Ж. Т. „Кентавр-проблема“)» // «Социологический журнал». М. 2013. № 2 с.47-53
 «Книжное обозрение. Тощенко (отв.ред.) Новые идеи в социологии». М.: «Юнити-Дана» 2013 // «Социс». 2015. № 8. С.162-166
 «Рецензия на кн. Ж. Т. Тощенко „Фантомы российского общества“» (М-2015) // «Журнал социологии и социальной антропологии». 2015. № 1. С.209-215.

Награды и премии 
 Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь (2005 и 2008 годы)
 Лауреат премии в области социальных и гуманитарных наук им. В. И. Пичеты БГУ (2009);
 Почетная грамота ВАК Республики Беларусь (2010)
 Заслуженный работник БГУ (2013).

Примечания

Ссылки 
 Доска почета БГУ 2017—2018
 Персональные страницы-кафедра социологии
 Социально-психологиечские особенности образовательной унгиверситетской среды: опыт сравнительного исследования
 История БГУ

Выпускники философского отделения Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Кандидаты философских наук